Володимир Володимирович Рудик (20 березня 1989, с. Золотники, Україна — 22 серпня 2020, Схід України) — український військовик, командир роти 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Життєпис 
Володимир Рудик народився 20 березня 1989 року в селі Золотники Тернопільського району Тернопільської области України.

Закінчив інженерно-педагогічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету.

З перших днів добровольцем пішов на фронт. Пройшов бойовий шлях від солдата до старшого лейтенанта, отримав при цьому шість державних нагород. Командував ротою 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Загинув 21 серпня 2020 року на Сході України.

Залишилися батьки, сестра. Похований у рідному селі.

Джерела 
 Рудик Володимир Володимирович // Тернопільщина.
 В зоні ООС загинув боєць: необережне поводження зі зброєю // УП, 25 серпня 2020 р.